Albert Timmer (né en 1985), coureur cycliste néerlandais ;
 Hendrik Timmer (1904–1998), joueur de tennis néerlandais ;
 Henk Timmer (né en 1971), footballeur néerlandais ;
 Jeanette Witziers-Timmer (1923–2005), athlète néerlandaise ;
 Marianne Timmer (née en 1974), patineuse de vitesse néerlandaise 
 Reed Timmer, météorologue et chasseur d'orages américain.

Homonymie